Карпа — фамилия:
 Карпа, Анна Григорьевна (1972—1999) — израильская поэтесса.
 Карпа, Ирена Игоревна (род. 1980) — украинская писательница, певица, журналист, телеведущая.
 Карпа, Наталья Семёновна (род. 1981) — певица, заслуженная артистка Украины.
 См. также 
 Карп (значения)
 Карпов